Señorita Cometa puede referirse a:

 Señorita Cometa (manga)
 Señorita Cometa (anime)
 Señorita Cometa (live action)
 Señorita Cometa (personaje), es el personaje que protagoniza la serie en manga, anime y live action antes mencionados.